Michelangelo steht für:

 Michelangelo (Name), männlicher Vornamen
 Michelangelo Buonarroti (1475–1564), italienischer Maler, Bildhauer, Architekt und Dichter
 Michelangelo Buonarroti (der Jüngere) (1568–1646), italienischer Dichter und Schriftsteller
 Michelangelo (Schlagersänger) (eigentlich Rainer Limpert; * 1946), deutscher Schlagersänger
 Michelangelo (Schiff, 1965), italienisches Passagierschiff
 Michelangelo (Schiff, 2000), Flusskreuzfahrtschiff
 Michelangelo (Computervirus), Computervirus (1992)
 Michelangelo, Figur der Teenage Mutant Ninja Turtles
 (3001) Michelangelo, Asteroid des Hauptgürtels
 Michelangelo – Inferno und Ekstase, US-amerikanischer Film von Carol Reed (1965)